Dom Żołnierza w Bielsku-Białej

 Dom Żołnierza w Jarosławiu

 Dom Żołnierza w Poznaniu
 Dom Żołnierza w Sanoku
 Dom Żołnierza w Toruniu

 Zobacz też
 Niemiecki Dom Żołnierza